Svenska cupen i handboll för herrar 2022/2023 var den andra säsongen av Svenska cupen i Sverige sedan den först avslutades 1991. Det var den 17:e säsongen totalt på herrsidan.

IFK Kristianstad blev cupmästare efter att ha vunnit dubbelmötet i finalen med totalt 65–63 mot Hammarby IF.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

 Matchen mellan Vinslöv och Karlskrona avbröts efter 41 spelade minuter och ställningen 20–24, på grund av värme och halt golv. Svenska handbollförbundet beslutade att de resterande 19 minuterna skulle spelas klart 29 augusti 19:00. Slutresultatet blev då 32–35.

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 
Slutspelsmatcherna avgörs i dubbelmöten. Till och med semifinalerna är det lottning som avgör mötena.

Mötena för åttondelsfinalerna lottades fram 29 augusti. Mötena för kvartsfinalerna lottades fram 22 september. Mötena för semifinalerna lottades fram 24 november.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

IK Sävehof - Eskilstuna Guif

Alingsås HK - Rimbo HK

HK Malmö - HF Karlskrona

IFK Skövde - Önnereds HK

IFK Kristianstad - IFK Ystad

Ystads IF - HK Aranäs

Hammarby IF - LIF Lindesberg

Lugi HF - IF Hallby

Kvartsfinaler

Hammarby IF - IK Sävehof

IFK Kristianstad - IFK Skövde

Ystads IF - IF Hallby

HK Malmö - Alingsås HK

Semifinaler

Alingsås HK - IFK Kristianstad

Hammarby IF - Ystads IF

Final

IFK Kristianstad - Hammarby IF

Referenser 

Handbollsturneringar
Handboll i Sverige
Sportevenemang i Sverige